Hauser steht für:
 Hauser (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hauser (Bildhauerfamilie), oberrheinische Bildhauerfamilie
 Hauser GmbH, deutscher Automobilhersteller
 Hauser Weinimport, deutscher Getränkehersteller
 Endress+Hauser, Schweizer Unternehmen der Mess- und Regeltechnik

Hauser ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hauser (Idaho)
 Hauser (Oregon)

Siehe auch:
 Haeuser
 Häuser
 Hausser
 Houser